Schtschennikow () ist der Familienname folgender Personen:

Georgi Michailowitsch Schtschennikow (* 1991), russischer Fußballspieler
Michail Anatoljewitsch Schtschennikow (* 1967), russischer Geher